Baschin ist der Familienname folgender Personen:
 Michaela Baschin (* 1984), deutsche Judoka 
 Otto Baschin (1865–1933), deutscher Geograph und Meteorologe